

Литература 
 Pilkington, J. A. Spacecraft scoreboard 1976. // Flight International, 14 August 1976, v. 110, no. 3518, pp. 398—399.

Примечания